Il doppio del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Rio de Janeiro Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Roger Smith e Tobias Svantesson. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Shelby Cannon e Alfonso Mora con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di Serie

  Mark Koevermans /  Luiz Mattar (quarti di finale)
  Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (primo turno)

  Jonathan Canter /  Bruce Derlin (quarti di finale)
  Jean-Philippe Fleurian /  Diego Pérez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Rio de Janeiro Challenger 1990